Michael Winterbottom – regista e sceneggiatore inglese
 Peter Winterbottom – ex rugbista a 15 inglese
 Walter Winterbottom – calciatore e allenatore di calcio inglese